een personage uit de Harry Potterserie, zie Everhard (Zweinstein)
 Eberhard van de Elzas, hertog van de Elzas (ca. 723-747)
 Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam (1955-2017)
 Eberhard van Friuli, Frankisch edelman (midden 9e eeuw)
 Everhard Saxo, graaf van Hamaland (eind 9e eeuw)
 Everhard van Beieren, hertog van Beieren (937-938)
 Everhard van Trier, aartsbisschop van Trier (1047-1066)
 Everhard van Straatsburg, bisschop van Straatsburg (1126-1127)

Zie verder:
 Everhard I (doorverwijspagina)
 Everhard II (doorverwijspagina)
 Everhard III (doorverwijspagina)
 Everhard IV (doorverwijspagina)